SB est un code, qui signifie :
Saint-Brevin, dans la liste des communes de France les plus peuplées;
 Saint-Brieuc, selon la liste des quartiers maritimes;
 Îles Salomon;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .sb;
 Aircalin, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes;
 Służba Bezpieczeństwa, la police politique de la Pologne sous l'ère communiste;
 Brésil, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.
 immatriculation
 Sarrebruck en Allemagne
 Scheibbs en Niederösterreich
 Sibiu en Roumanie

SB est un sigle, qui signifie :
 Season's Best (meilleure performance de la saison) : la meilleure performance (le meilleur temps, la meilleure marque), réalisée au cours d'une saison sportive, dans une discipline par un sportif (à l'occasion d'un événement officiel) ;
Sonneborn-Berger, un système de départage utilisé aux échecs.

Sb est un symbole, qui signifie :
 Antimoine, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques;
 stilb, une unité CGS de luminance;
 dans la séquence de Hubble, une galaxie spirale dont les bras sont moyennement enroulés.

Autres significations de sb :
 diminutif de somebody (quelqu'un) en anglais.
 Surveillant de Baignade, c'est la personne qui détient le Brevet de surveillant de baignade.
 (sb) est un code pour simuler @ dans les adresses électroniques en allemand.
 Spécificité biochimique, ou chémotype
 Simple brin, définit une molécule d'acide nucléique (ADN ou ARN) non appariée à une autre molécule complémentaire
 Stand By, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS
 norme de chaussure de sécurité
 switchboard qui signifie « standard » pour « numéro de téléphone du standard » (utilisé généralement sur les cartes de visite ou dans une signature d'e-mail)
 Season's Best (SB), meilleure performance de l'année en athlétisme
 Sa Béatitude (SB) est un titre donné à un patriarche chrétien oriental
 Sb, un type d'éléments des appareils de conodontes ozarkodinides

En chinois:

SB est une abréviation du mot Sha Bi (傻逼) qui veut dire "con".

Code